La ligne 56 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Châtelet entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre Charleroi Prison et Châtelineau Six Bras, section commune avec la ligne Charleroi - Lodelinsart entre la prison et Lodelinsart Bon Air et nouvelle section (capital 40) ; traction vapeur ; exploitation par la société anonyme des Railways économiques de Liège-Seraing et extensions (RELSE).

 : prolongement de Châtelineau Six Bras à Saint-Roch (nouvelle section, capital 40).

 : électrification.

 : reprise de l'exploitation par la société des Tramways électriques du pays de Charleroi et extensions (TEPCE) filiale des RELSE.

 : ligne limitée de Charleroi Prison à Lodelinsart Bon Air ou Saint-Antoine avec correspondance avec la ligne Charleroi - Lodelinsart.

 : prolongement de Lodelinsart Bon Air à Charleroi Eden (abandon de la desserte Lodelinsart Bon Air - Saint-Antoine).

Vers  : attribution de l'indice C.

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : attribution de l'indice 56.

 : suppression, remplacement par une ligne d'autobus sous le même indice.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi
 Lignes de tramway de la SNCV
 Ligne de tramway 4 Charleroi - Châtelet

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut